Desa Semen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 110,21), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 111,17), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 111,36), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 110,04), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 111,45), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 111,98), 
 Desa Semen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 112,36), 

Robotskapade Indonesienförgreningar